Преторий:

 Преторий — палатка полководца и место под неё в лагере римской армии
 Преторий, Матфей (около 1635—1704) — протестантский пастор, позже католический священник, историк и этнограф.